Zjednoczona Lewica (fr. Gauche unitaire, GU), – francuska partia polityczna
 Zjednoczona Lewica (hiszp. Izquierda Unida, IU) – hiszpańska lewicowa partia polityczna
 Zjednoczona Lewica (wł. Sinistra Unita) – koalicja lewicowa w San Marino, skupiająca Odrodzenie Komunistyczne oraz Partito della Sinistra – Zona Franca
 Zjednoczona Lewica (słoweń. Združena levica) – słoweńska koalicja socjalistycznych partii politycznych
 Zjednoczona Lewica i Alternatywa (Esquerra Unida i Alternativa, EUA) – partia polityczna z hiszpańskiej Katalonii
 Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica (ang. European United Left – Nordic Green Left) – frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim grupująca partie socjalistyczne, komunistyczne oraz ekosocjalistyczne
 Zjednoczona Lewica – koalicyjny komitet wyborczy powołany na wybory parlamentarne w Polsce w 2015 roku tworzony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unię Pracy, Twój Ruch, Polską Partię Socjalistyczną i Partię Zieloni